Анатолий Александрович Сухомлинов (17 марта 1909, Новосибирск — 28 сентября 1981, Кишинёв) — советский кинооператор документальных и научно-популярных фильмов. Лауреат Сталинской премии (1951).

Биография 
Родился в 1909 году в Новосибирске.

В 1934—1948 годах — оператор фабрики научных и учебно-технических фильмов «Сибтехфильм».

В 1948—1951 годах — оперктор на Свердловской киностудии.

В 1950 году стал лауреатом Сталинской премии третьей степени за кинокартину «Соперники» (1950) режиссёра Якова Задорожного.

В 1951—1957 годах — оператор Новосибирской студии кинохроники.

В 1959—1969 годах — оператор киностудии «Молдова-фильм», где снимал документальные и научно-популярные фильмы.

Член Союза кинематографистов СССР.

Умер в 1981 году в Кишинёве.

Источники 
  Сухомлинов Анатолий Александрович // Moldovenii.md
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Западно-Сибирская киностудия